Ленг або Ленґ () — англійське прізвище.

 Александр Гордон Ленг (; 1793-1826) — британський мандрівник.
 Вірджинія Ленг (; 1955) — британська вершниця, олімпійська медалістка (1984, 1988).
 Девід Маршал Ленґ (; 1924-1991) — британський етнолог.
 Джессіка Ленг (; 1949) — американська акторка.
 Роберт Ленг (; 1961) — американський фізик.
 Серж Ленг (; 1927—2005) — американський математик.
 Стівен Ленг (; 1952) — американський актор і драматург.
 Чарльз Ленг (; 1902—1998) — американський кінооператор.